Tichá puede hacer referencia a:

 Jana Tichá, astrónoma checa; o
 (5757) Tichá, asteroide nombrado en honor de la astrónoma.